

Culture et société 
 Au  bridge, le Landy est une convention adoptée par la plupart des systèmes d'enchères.
 Le technicentre du Landy, ou simplement le Landy, est un technicentre de la SNCF situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France).

Anthroponyme

Patronyme 

  (1905-1967), un joueur américain de bridge ;
 Derek Landy (1974-), un auteur et scénariste irlandais ;
 John Landy (1930-2022), un athlète australien ;
 Michael Landy (1963-), un artiste plasticien contemporain né à Londres.

Surnom 
 Landy, de son vrai nom Dylan Sylla Gahoussou, est un rappeur originaire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France).

Toponyme 

 la , nom de plusieurs voies en France.

Références